Иван Тарасенко:
 Тарасенко, Иван Васильевич (1873—1922) — крестьянин, депутат Государственной думы I созыва от Черниговской губернии.
 Тарасенко, Иван Иванович (1923—1943) — Герой Советского Союза.
 Тарасенко, Иван Терентьевич (1934—2016) — Герой Социалистического Труда.